Kníže ze Sing () byl čínský aristokratický titul udělovaný zpravidla příbuzným panujícího císaře, obvykle synům.

Titul knížete, wang (v případě nezávislých vládců překládaný jako král) byl po císaři (chuang-ti) nejvyšším aristokratickým čínským titulem.

Knížata ze Sing v říši Tchang 
Li Šao (; 753–760), kníže ze Sing od 757, syn císaře Su-cunga.

Kníže ze Sing v říši Rané Šu 
Wang Cung-ce (, † 926), syn císaře Wang Ťiena. Kníže ze Sing od 910, později kníže ze Sung.

Knížata ze Sing v říši Ťin 
Wan-jen Jung-ťi (1163–1224), vnuk císaře Š’-cunga. Od 1189 kníže z Feng, od 1196 kníže z I, později kníže ze Sing, později kníže ze Šeng, od 1213 císař Süan-cung.

Kníže ze Sing v říši Ming 
Ču Jou-jüan (1476–1519), čtvrtý syn císaře Čcheng-chuy. Kníže ze Sing od 1487.
Ču Chou-cchung (1507–1567), syn předešlého. Kníže ze Sing krátce 1521, císař říše Ming od 1521.

Čínská knížata